Carla Breuer (1972), een Nederlands politicus voor het CDA
 Christian Breuer (1976), een Duits langebaanschaatser
 Josef Breuer (1842-1925), een Weens arts en filosoof
 Marcel Breuer (1902-1981), een Hongaars-Amerikaans architect
 Martin Breuer (1952), een Nederlands voetballer
 Michel Breuer (1980), een Nederlands voetballer